Ник Лалић може да се односи на:

 Ник Лалић (кошаркаш), амерички кошаркаш и официр
 Ник Лалић (политичар), аустралијски политичар